

Geografia 
 Francolino – frazione di Ferrara
 Francolino – frazione di Carpiano in provincia di Milano

Uccelli 
 Francolino di Jackson
 Francolino di monte
 Francolino nero